Das Qatar Classic 2004 fand vom 27. November bis 3. Dezember 2004 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Platinum. Das Preisgeld betrug 105.000 US-Dollar. Parallel wurde am selben Ort die Weltmeisterschaft der Herren ausgetragen.
 
Vorjahressiegerin war Natalie Grainger, die im Viertelfinale gegen Vanessa Atkinson ausschied. Atkinson erreichte auch das Finale, in dem sie Rachael Grinham mit 9:4, 9:7 und 9:6 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, davon waren acht Plätze für Qualifikantinnen vorgesehen. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2004
WSA World Tour 2004/05
Squashturnier in Doha